Sport Liberal es un club de fútbol de Perú, de la ciudad de Piura en el Departamento de Piura. Fue fundado en 1928 y juega en la Copa Perú. 

Tiene como su mayor rival histórico al Atlético Grau, con quien disputa el Clásico de Piura, con el que hasta hace unos años solía jugar en la Liga Distrital de Piura antes de que Grau pasara a militar en la Liga Superior.

Historia 
Club Sport Liberal es de los clubes con mayor tradición en la provincia de Piura. El club fue fundado el 15 de julio de 1928 en el Barrio Sur y su primer presidente fue Guillermo Garrido Lecca.

En 1982 logró el título de la etapa Departamental de Piura superando a equipos como Sport Bellavista y Storm de Negritos. En la Etapa Regional de la Copa Perú 1983 participó en la Región I donde tuvo como rivales a Deportivo Cañaña y Sport Pampas quedando eliminado al terminar en segundo lugar detrás de Cañaña. 

Entre 2001 y el 2002, logró el bicampeonato distrital de Piura. En 2014 fue campeón distrital y subcampeón provincial de Piura. Fue eliminado en cuartos de final de la etapa departamental por Atlético Grau.

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta celeste, pantalón blanco, medias celestes. 
 Uniforme alternativo: Camiseta amarilla, pantalón blanco, medias celestes.

Indumentaria y patrocinador

Rivalidades 
Sport Liberal tiene una rivalidad histórica con el Atlético Grau con quien disputa el Clásico de Piura, esta rivalidad comenzó a principio de los años 1930.

Liberal también tiene como clásico barrial a Estrella Roja, equipo también representativo del Barrio Sur. Fue el principal clásico de Piura hasta finales de la década de 1950 cuando resurgió Atlético Grau.

Estadio

Palmarés

Torneos regionales

Referencias

Enlaces externos 

Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol de Piura
Equipos de fútbol fundados en 1928